Новоникитино — название населённых пунктов в России:

 Новоникитино — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Новоникитино — село в Октябрьском районе Оренбургской области.